Santa María pode referir-se aos departamentos argentinos:

Santa María (departamento de Córdova)
Santa María (departamento de Catamarca)